«История Майяфарикина и Амида» (Ta’rikh Mayyafariqin wa-Amid) — труд Ибн аль-Азрака (1117—1181), являющийся ценным источником по истории Артукидов и Мерванидов и содержащий уникальные сведения об отношениях Сельджукидов с аббасидскими халифами.

Ибн Халликан, Сибт Ибн аль-Джаузи, Ибн Шаддад, Ибн Васил, Ибн аль-Фурат, Ибн Тагриберди, Ибн аль-Асир и Якут аль-Хамави использовали труд Ибн аль-Азрака, хотя не упоминали об этом.

Описание 
Труд написан на арабском языке. Стиль изложения далёк от идеального, что затрудняет понимание арабского языка автора. Ибн аль-Азрак не обладал проницательностью других средневековых историков, а его датировки часто неточны. Он большую часть своей жизни был связан с государственной службой как в мусульманских, так и в немусульманских государствах, имел доступ к официальным документам и использовал их в своём труде и, по словам , стремился к точному изложению фактов.

Труд Ибн аль-Азрака состоял из трёх томов, но первые два не сохранились. Из упоминаний автора можно сделать вывод, что первый том охватывал период от сотворения мира до появления ислама; второй описывал  — период жизни исламского пророка Мухаммеда.

Сохранившийся третий том включает события начиная от времён праведных халифов до современного автору периода. Среди использованных источников автором названы: , Ибн Кутайба, , Аль-Балазури, Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани, Ибн Хордадбех и другие. Период Артукидов он описывал по документам, на основании личных наблюдений и по сообщениям очевидцев. Историю Майяфарикина он позаимствовал в сирийской книге из старой королевской церкви, и ему перевёл её на арабский христианин. В основном в его труде описаны события в Майяфарикине и Амиде, но так же содержатся важные сведения о соседних регионах. Ахмад подробно описал общественную и политическую жизнь бейлика Артукидов; уникальны приведённые им сведения о Занги и о грузинском обществе. По словам автора, царь Давид Строитель был очень щедр и доброжелателен в отношении мусульманских жителей Тифлиса. Сын Давида, Деметре, так же относился к мусульманам уважительно: «От него я увидел такое уважение к мусульманам, которое они не получили бы даже в Багдаде».

Рукописи 
Известны две рукописи «Истории», приобретённые Британским музеем в конце XIX века. В 1977 году они были описаны А. Савраном.

 B.M.Or. 5,803 — Дата составления — 572 год Хиджры. Копия бóльшая и более поздняя копия. Дата составления копии неизвестна, но относится к VII веку Хиджры. Она написана хорошим почерком и содержит 200 листов. 8 первых листов рукописи отсутствуют. Вероятно, на них было жизнеописания Мухаммеда, Абу Бакра и Омара. Несколько заключительных листов отсутствуют. Страницы имеют размер 7×5 см, содержат по 22(25) строк. Бумаге хорошего качества, имеет жёлтый цвет. Эта рукопись принадлежала В. Минорскому, а после его смерти по его воле была передана в дар Библиотеке Института восточных рукописей РАН.

 B.M.Or. 6,310 — Составлена в 500 году Хиджры. Она содержит 138 листов. Начинается с 255/868 года, и доходит до периода правления Артукидов Хусам ад-Дина Тимурташа и его сына Наджм ад-Дина Апьпа. Листы в два раза меньше листов первого манускрипта. На каждой странице по 10 строк.

История изучения 
Сравнение «Истории Майяфарикина и Амида» с более поздними трудами исламских историков показывает, что многие авторы его использовали, хотя зачастую не упоминали. Среди них Ибн Халликан, Сибт Ибн аль-Джаузи, Ибн Шаддад, Ибн Васил, Ибн аль-Фурат, Ибн Тагриберди, Ибн аль-Асир и Якут аль-Хамави. Особенно обильно цитировал «Историю» Ибн Халликан при написании биографического словаря. Впоследствии об историке забыли. В 1882 году Ф. Вастенфельд в труде Die Geschichtschreiber der Araber und ihre Werke упомянул о труде Ибн аль-Азрака, это первое упоминание в современной исторической литературе. В 1902 году  опубликовал краткое изложение недавно приобретенной рукописи Британского музея (ныне Британская библиотека). Он сосредоточился в основном на части рукописи, охватывающей династию Марванидов. В. Минорский перевел на английский отрывок из «Истории», относящийся к Дидгорской битве. В 1957 году отрывки из «Истории», касающиеся истории Азербайджана, были переведены на русский язык Институтом истории АН Азербайджана. Б. А. Авад в 1959 году издал вторую половину рукописи (folios 121b-160b). Э Сихарулидзе в 1985 году перевела страницы труда, посвященные Грузии, на грузинский язык. А. Савран опубликовал в 1987 году перевод на турецкий раздела об Артукидах. К. Хилленбранд в 1990 году перевела на английский 18 с лишним листов из истории первых Артукидов (folios 160b-178b).

Более поздние разделы труда Ибн аль-Азрака, в которых он описывал современные ему события, больше привлекали внимание историков.

Примечания

Переводы и публикации

Литература 
 
 
 
 
 
 

Произведения XII века
История Турции
История Ирака